Osoby o nazwisku Henrici:
 Alfred Henrici – polski ziemianin, samorządowiec II Rzeczypospolitej
 Christian Friedrich Henrici (Picander) (1700–1764) – niemiecki poeta i librecista
 Karl Henrici (1842–1927) – niemiecki architekt, urbanista